Los términos Hermandad o Cofradía de la Piedad pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades:

La Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, amparo de los leoneses de León.
La Hermandad de la Piedad de Málaga.
La Hermandad Franciscana de la Virgen de la Piedad de Palencia.
La Cofradía de La Piedad de La Palma.
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad de El Puerto de Santa María.
La Hermandad Dominicana de Salamanca.
 La Hermandad de El Baratillo de Sevilla.
 La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid.
 La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Daroca.